Décio de Abreu (1962), treinador e ex-futebolista brasileiro que atuava como ponta-esquerda e meia
Gilvan Gomes Vieira (1984), futebolista brasileiro que atua como meia
José Marcelo Januário de Araújo (1972), ex-futebolista brasileiro que atuava como lateral-esquerdo
Rogério Fonseca da Silva (1970), futebolista brasileiro que atua como meia
William Kepler Santa Rosa (1924), ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante

Ver também

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos
Desambiguações de esportes